Dracohors es un clado de arcosaurios dinosauriformes que incluye a los dinosaurios y a los silesáuridos. El dracohorte más antiguo conocido es Asilisaurus, el cual data de hace 245 millones de años en la época del Anisiense durante el período Triásico medio. Las sinapomorfias de los dracohortes, de acuerdo con Andrea Cau (2018) son: El receso anterior timpánico, las epipófisis axiales, las láminas centrodiapofisiales en las vértebras presacrales, el relativamente gran tamaño del proceso postacetabular del ilion, el alargamiento del pubis, el surco proximal y la reducción del ligamento tuberal en la cabeza del fémur, y la reducción adicional de la longitud del cuarto metatarso y cuarto dedo del pie en comparación con los terceros. 

Cau definió el grupo como el "clado más incluyente que contiene a Megalosaurus bucklandii Mantell, 1827, pero excluye a Marasuchus lilloensis (Romer, 1971)." Si bien un considerable consenso de trabajo filogenético apoya la cercana agrupación de los silesáuridos y dinosaurios, las relaciones internas de los dinosaurios han sido muy debatidas. En particular, la posición de varios dinosaurios del Triásico tales como Eodromaeus, Daemonosaurus, Pisanosaurus, y los herrerasáuridos, así como los grupos principales de los dinosaurios: Sauropodomorpha, Theropoda y Ornithischia. La razón de estos debates es el tamaño del muestreo de taxones en cada análisis y las implicaciones de como esto afecta la codificación para los árboles filogenéticos. En su artículo sobre los pasos evolutivos del plan corporal de las aves, Cau (2018) halló en su análisis parsimonioso una politomía entre los taxones de tipo herrerasáurido, Sauropodomorpha y el controvertido grupo Ornithoscelida. El análisis bayesiano sin embargo, solo halló un soporte débil para la agrupación cercana de Dinosauria y Herrerasauria, pero en cambio muestra un fuerte apoyo para la dicotomía entre Sauropodomorpha y Ornithoscelida como se muestra a continuación:

Referencias 

Dinosauromorpha